Мартина Хингис и Леандер Паес — победители турнира. В финале они переиграли прошлогодних чемпионов пару Кристина Младенович и Даниэль Нестор.

Посев 

  Саня Мирза /  Бруно Соарес (Полуфинал)
  Катарина Среботник /  Марсело Мело (Четвертьфинал)
  Кристина Младенович /  Даниэль Нестор (Финал)
  Андреа Главачкова /  Александр Пейя (Четвертьфинал)

<ol start="5">
  Кара Блэк /  Хуан Себастьян Кабаль ''(Четвертьфинал)
  Ярослава Шведова /  Ненад Зимонич ''(Первый раунд)
 ''' Мартина Хингис /  Леандер Паес (Титул)
  Квета Пешке /  Марцин Матковский (Первый раунд)

 Специальные приглашения в основу (WC) 

  Дарья Гаврилова /  Люк Сэвилл (Второй раунд)
  Ярмила Гайдошова /  Махеш Бхупати (Первый раунд)
  Кейси Деллакква /  Джон Пирс (Четвертьфинал)
  Маша Йованович /  Сэм Томпсон ''(Первый раунд)

<ol start="5">
  Андрея Клепач /  Крис Гуччоне ''(Второй раунд)
  Арина Родионова /  Максим Мирный ''(Первый раунд)
  Чжан Кайчжэнь /  Чжан Цзэ ''(Второй раунд)

Ход турнира

Финал

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Ссылки 
 

Взрослые